, имя при рождении  — американский актёр японского происхождения и мастер боевых искусств. Он сын известного японского актёра и мастера боевых искусств Сё Косуги. Кейн имеет чёрный пояс по карате, также профессионально владеет дзюдо, ушу и тхэквондо.

Личная жизнь 
Сё Косуги назвал своего сына в честь любимого фильма, вероятно это «Гражданин Кейн». Кейн и его отец долгое время не поддерживали отношений, из-за того что он выбрал актёрскую карьеру, вместо того чтобы быть вовлечённым в дело отца — Институт боевых искусств Сё Косуги. Во время телепередачи с Кадзуко Хосоки, Сё сказал: . Однако в 2009 году Сё присутствовал на свадьбе сына, который женился на некой женщине из Гонконга. До этого Кейн три года встречался с Рико Хигасио, профессионально играющей в гольф, однако в 2005 году они расстались.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Official Site of Kane Kosugi

Мастера боевых искусств
Каскадёры США